

Lokalizacje

Austria 
 Friedberg – miasto w kraju związkowym Styria, w powiecie Hartberg-Fürstenfeld

Niemcy 
 Friedberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg
 Friedberg (Hessen) – miasto w kraju związkowym Hesja, siedziba powiatu Wetterau

Osoby 
 Jason Friedberg – amerykański reżyser
 Wilhelm Friedberg – polski geolog i paleontolog

Inne 
 Friedberg (Hessen) – stacja kolejowa we Friedberg (Hessen)
 Friedberg – zamek we Friedberg (Hessen)

Zobacz też 
 Friedberger Ach – rzeka w południowych Niemczech (w Bawarii), prawy dopływ Dunaju
 Friedeberg
 Friedenberg